id. Tomhauser István (1938) edző (hosszú- és középtáv futás)
ifj. Tomhauser István (1966) A Magyar Atlétikai Szövetség 2010-ben valamint 2017-ben "az év edzőjének" választotta.
Legsikeresebb tanítványai a világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmet Baji Balázs valamint az Európa- bajnoki bronzérmes Kiss Dániel.